Achtknoop, een knoop die aan het einde van een lijn gelegd wordt als stopperknoop
 Dubbele achtknoop, een soort knoop die gebruikt wordt om een niet-schuivende lus in het uiteinde van een touw te leggen
 Cijfer-8-knoop (knopentheorie), een unieke knoop met een kruisingsgetal van vier